Aloys Baeriswyl (1889-1960), homme politique suisse ;
 Bruno Baeriswyl (1941-1996), peintre suisse ;
  (1962-), archéologue et historien suisse ;
 Pascale Baeriswyl (1968-), juriste et haute fonctionnaire suisse ;
 Valérie Baeriswyl (1984-), photojournaliste indépendante suisse.